Beutelhausen ist der Ortsname von

 Beutelhausen (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Beutelhausen (Bruckberg), Ortsteil der Gemeinde Bruckberg, Landkreis Landshut, Bayern